Північне сяйво (роман) — фантастичний роман Філіпа Пулмана, перша частина фантастичної трилогії «Темні матерії».
 Північне сяйво — оптичне явище у верхніх шарах атмосфери.